Фейербах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фейербах, Анзельм Йозеф фон (1798—1851) — археолог и преподаватель.
 Фейербах, Анзельм фон (1829—1880) — живописец.
 Фейербах, Генриетта (1812—1892) — немецкая писательница и издатель.
 Фейербах, Карл Вильгельм фон (1800—1834) — математик и педагог.
 Фейербах, Людвиг Андреас фон (1804—1872) — выдающийся немецкий философ.
 Фейербах, Пауль Иоганн Ансельм фон (1775—1833) — криминолог, представитель классической школы уголовного права.
 Фейербах, Фридрих Генрих фон (1806—1880) — немецкий писатель.
  (1803—1843) — немецкий правовед. Ординарный профессор права в университете Фридриха-Александра в Эрлангене. Сочинения: «De Universali fidejussione, quam Germanice Gesamtbürgeschaft» (1826) и «Die Lex salica und ihre verschiedenen Rezensionen» (Эрланген, 1831).

См. также 
 Фойербах
 Фон Фейербах